

Sigle 
AMR peut faire référence à :

Associations et organisations 
 Alliance marxiste révolutionnaire (1969-1974), une organisation autogestionnaire dissoute ;
 Amis des monuments rouennais, une association de sauvegarde du patrimoine ;
 Archives municipales de Rennes ;
 Association pour la musique improvisée (anciennement « pour la musique de recherche »), créée à Genève en 1973 ;
 Association de musiques récréatives, fondée par Pierre-Marcel Ondher ;
 Association des Musulmans de Rosny ;
 Aston Martin Racing, une écurie de course automobile.

Autres 
 avis de mise en recouvrement, le recouvrement forcé des impôts ;
 Adaptive Multi Rate, un format audio de faible qualité normalisé par l'ETSI ;
 Adaptative mesh refinment (en français, raffinement de maillage adaptatif) ;
 auto-mitrailleuse de reconnaissance, type de véhicule blindé ;

Code 
AMR peut faire référence à :
 .

Abréviation 
AMR fait notamment référence à :
 AMR (où AMR est une abréviation de American Airlines), une compagnie aérienne américaine.
 L'AMR, en français Représentation Sémantique Abstraite, un langage de représentation sémantique.
 AMR, appellation de  un fabricant britannique de hifi.

Autres 
Amr peut faire référence à :
 Amr, un prénom masculin, selon la liste de prénoms arabes ;
 Amr, un poète et guerrier arabe, mort vers l'époque de l'hégire.